Zdravá Voda ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Zdravá Voda (Žarošice), Ortsteil von Žarošice, Okres Hodonín
 Zdravá Voda (Hvězdlice), Ansiedlung von Hvězdlice, Okres Vyškov
 Zdravá Voda, Ansiedlung von Pačlavice, Okres Kroměříž